Le contraste est l'opposition entre des choses du point de vue d'une de leur propriété commune, mise en évidence par leur comparaison.

Arts visuels 
 Le contraste est, dans une image, la différence de luminosité (valeur dans les arts visuels) entre les parties claires et sombres.
 Le contraste de couleur, de formes, de taille, de texture désigne la différence entre ces propriétés.
 La loi du contraste simultané des couleurs est une caractéristique de la perception humaine des couleurs énoncée en 1839 par Michel-Eugène Chevreul :  Il comprend le contraste de luminosité et s'étend aux autres contrastes.

Peinture 
 Contrastes de formes, un tableau de Fernand Léger peint en 1913.

Cinéma 
 Contrastes est un court métrage documentaire co-réalisé en 1960 par Jean Dewever et Robert Ménégoz.

Musique 
 Contrastes pour violon, clarinette et piano Sz 111, une œuvre de Béla Bartók écrite en 1938
 Contrastes, un album du pianiste de jazz Martial Solal sorti en 1999.
 Contrastes, festival annuel de musique contemporaine ukrainienne et internationale, à Lviv en Ukraine.

Sciences 
 En statistique, et particulièrement en analyse de la variance et en régression linéaire, le contraste est une combinaison linéaire de variables dont la somme des coefficients est nulle, permettant la comparaison de différentes populations.
 Le contraste de densité est un paramètre utilisé dans l'étude de la formation des grandes structures  pour indiquer où il existe des surcharges locales de densité de matière.